Les Orientales est un recueil de poèmes de Victor Hugo ;
 Les Orientales est un festival de musiques et de poésies orientales en Maine-et-Loire ;
 Les Orientales est un groupe de musique algérien.

Voir aussi